Die Abkürzung BMK steht für:

 Basler Muslim Kommission
 Bau- und Montagekombinat, Kombinatsverbund von Baubetrieben in der DDR, z. B. BMK Kohle und Energie
 Betriebsmittelkennzeichen; siehe Betriebsmittel (Elektrotechnik)
 Biomassekraftwerk
 BMK Group; deutscher Auftragshersteller für elektronische Baugruppen und Geräte
 Bodensee Moräne Kies, siehe auch BMK-Yachthafen in Langenargen
 Bordmaschinenkanone, Bordwaffe von Panzern und Militärflugzeugen
 Biomedizinkonvention (Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin)
 IATA-Code des deutschen Verkehrsflughafens Flugplatz Borkum
 Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie in Österreich
 Bundesmühlenkontor, Bonn
 Abkürzung für Phenylaceton (wird zur Synthese von Amphetamin gebraucht)

BMK